Vertrag von Turin steht für:

 Vertrag von Turin (1381), Friedensvertrag zwischen der Republik Venedig und der Republik Genua nach dem Chioggia-Krieg, siehe Chioggia-Krieg #Folgen
 Vertrag von Turin (1696), Bündnisvertrag zwischen Savoyen und Frankreich nach dem Verlassen der Augsburger Allianz, siehe Maria Adelaide von Savoyen #Heirat
 Vertrag von Turin (1754), Vertrag über die Grenze zwischen Savoyen und Genf entlang des Flusses Seymaz, siehe Chêne-Bourg
 Vertrag von Turin (1760), Vertrag über die Grenze zwischen Savoyen und der Dauphiné, siehe auch Chézery-Forens
 Vertrag von Turin (1816), Vertrag über die Abtretung savoyischer Gemeinden vom Königreich von Sardinien-Piemont an die Schweiz, siehe Geschichte des Kantons Genf #1815–1830: Restauration 
 Vertrag von Turin (1860), Vertrag über den Anschluss Savoyens und der Grafschaft Nizza an Frankreich